Éder Pál (1861–1926) levéltári segéd, hivataligazgató
 Éder Pál (1953) hegedűművész, koncertmester